Orange County Choppers — американская компания, собирающая мотоциклы на заказ.
 The Official Charts Company — британская музыкальная организация, отвечающая за составление официальных музыкальных хит-парадов Великобритании.